Strzegocin – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Kutno
 Strzegocin – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Świercze